Что-то должно сломаться () — шведский фильм-драма 2014 года, поставленный режиссером Мартином Эстер Бергсмарком по роману Эли Левен. Премьера ленты состоялась 24 января 2014 году на Гетеборском международном кинофестивале. Фильм стал лауреатом премии Солнечный зайчик на 44-м Киевском международном кинофестивале Молодость (2014) и ряда других фестивальных наград.

Сюжет 
История любви двух молодых мужчин — андрогинного Себастиана и гетеросексуального Андреаса. Вместе они бросают вызов воплощенному шведскому «обществу Икее». Это битва за любовь, в которой Себастиан в конце концов понимает, что должен отпустить Элли, найти в себе силы и не допустить, чтобы его счастье зависело от кого-то другого.

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы Швеции
Фильмы-мелодрамы Швеции
Фильмы на шведском языке
Фильмы на тематику трансгендерности